Stanisław Bużeński (zm. 1484) – kanonik uniejowski i gnieźnieński
 Stanisław Bużeński (zm. 1692) – kanonik warmiński i gnieźnieński